Meciurile din Grupa A a Campionatului Mondial de Fotbal 2010 vor avea loc între 12-22 iunie 2010. Grupa este alcătuită din următoarele echipe Argentina, Nigeria, Coreea de Sud, Grecia. 

În 1994 la Campionatul Mondial de Fotbal trei dintre aceste echipe au fost în aceeași Grupă D cu Bulgaria. Nigeria, Argentina și Bulgaria s-au calificat pentru runda a doua, unde Nigeria și Argentina au pierdut următoarul meci în fața Italiei (2–1) și României (3-2), respectiv, cu Bulgaria, ajungând în semifinale.

Câștigătorii acestei grupe vor merge mai departe și vor juca cu locul 2 din Grupa A.

Coreea de Sud v Grecia

Argentina v Nigeria 
{| width=92%
|-
|
|
|}

Argentina v Coreea de Sud

Grecia v Nigeria

Nigeria v Coreea de Sud

Grecia v Argentina

Referințe 

Grupa B